«Анвил» () — польский профессиональный баскетбольный клуб из города Влоцлавек. Команда выступает в Польской Лиге, а также — в Кубке Европы. С сентября 2001 года выступает на арене Хала Мистшув.

История

Изменение названия 
 Провайд Влоцлавек (Provide Włocławek, 1991—1992)
 Нобилиз Влоцлавек (Nobiles Włocławek, 1992—1996)
 Нобилиз/Азоты Влоцлавек (Nobiles/Azoty Włocławek, 1996—1997)
 Анвил/Нобилиз Влоцлавек (Anwil/Nobiles Włocławek, 1997—1998)
 Нобилиз/Анвил Влоцлавек (Nobiles/Anwil Włocławek, 1998—1999)
 Анвил Влоцлавек (Anwil Włocławek, 1999-н.в.)

Достижения 
Национальные
 Чемпион Польской Лиги: (3): 2003, 2018, 2019
 Серебряный призёр Польской Лиги (8): 1993, 1994, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010
 Бронзовый призёр Польской Лиги (2): 1995, 2009
 Четвёртое место в Польской Лиге (4): 1996, 2002, 2004, 2007
 Победитель регулярного чемпионата (сезон) (1): 1996
 Серебряный призёр регулярного чемпионата (сезон) (7): 1994, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010
 Кубок Польши (3): 1995, 1996, 2007
 Финалист Кубка Польши (1): 2004
 Полуфиналист Кубка Польши (6): 1997, 1999, 2006, 2008, 2009, 2010
 Суперкубок Польши (2): 2007, 2017

Международные
 Еврокубок : 1993/94, 1994/95
 Кубок Корача : 1999/00
 Кубок Сапорты : 2000/01 (1 место в группе, проигрыш в четвертьфинале); 2001/02 (4 место в группе, проигрыш в полуфинале)
 Кубок Чемпионов Европы ФИБА : 2002/03 (3 место в группе)
 Лига Европы ФИБА : 2003/04 (1 место в группе, проигрыш в 1/8); 2004/05 (5 место в группе)
 Кубок УЛЕБ : 2005/06 (5 место в группе); 2006/07 (5 место в группе)

Достижения на международной арене 
 Кубок Сапорты, полуфинал (1): 2002
 Кубок Сапорты, четвертьфинал (4): 1995, 1996, 1997, 2001
 Кубок Корача, четвертьфинал (1): 2000

Текущий состав

Изъятые из обращения номера 
 10 —  Анджей Плута (с 2011)
 12 — / Игорь Грищук (с 2006)

Известные игроки 
  Янис Блумс
  Евгений Кисурин
  Валерий Лиходей
  Дъор Фишер

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Польши
Влоцлавек
Участники Единой лиги ВТБ
Спорт в Куявско-Поморском воеводстве